Перелік ракетних наземних ударів з С-300 під час російського вторгнення 2022, інформація про які була опублікована у відкритих джерелах. Без ударів некерованими ракетами авіації, артилерії та РСЗВ.

Прапорами фактичного контролю позначені обʼєкти які можна вважати військовими чи інфраструктурними цілями.

2022

Червень 
Зафіксовано 2 атаки та щонайменше 20 ракет.

Липень 
Зафіксовано 18 атак та щонайменше 70 ракет.

Серпень 
Зафіксовано 22 атаки та щонайменше 59 ракет.

Вересень 
Зафіксовано 20 атак та щонайменше 54 ракети.

Жовтень 
Зафіксовано 25 атак та щонайменше 102 ракети.

Листопад 
Зафіксовано 31 атаку та щонайменше 59 ракет.

Грудень 
Зафіксовано 16 атак та щонайменше 56 ракет.

2023

Січень 
Зафіксовано 20 атак та щонайменше 32 ракети.

Лютий 
Зафіксовано 21 атаку та щонайменше 74 ракети.

Березень 
Зафіксовано 14 атак та щонайменше 40 ракет.

Див. також 

 Перелік ракетних ударів під час російського вторгнення
 Перелік атак БПЛА Shahed 136
 Російське вторгнення в Україну

Примітки